Nossa Senhora Aparecida désigne:

Brésil
Nossa Senhora Aparecida, municipalité de l'État du Sergipe;

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sainte patronne du Brésil.

Voir aussi

 Aparecida